Primitivní polynom může být:
 primitivní polynom (konečné těleso) – minimální polynom generátoru tělesového rozšíření
 obsah a primitivní část polynomu – polynom s koeficienty nemajícími dohromady společného neinvertibilního dělitele